W sezonie 1879-80 odbyła się 9. edycja Pucharu Anglii. Do rozgrywek przystąpiło 54 zespoły, pięć zgłoszonych drużyn zrezygnowało z występu Pucharze.

Pierwsza runda

Powtórki

2. powtórka

Druga runda

Powtórki

Trzecia runda

Czwarta runda

Piąta runda

Powtórka

Półfinały

Finał 
Mecz finałowy odbył się w sobotę 10 kwietnia 1880 roku na stadionie Kennington Oval w Londynie.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1879 w sporcie
1879 w Wielkiej Brytanii
1880 w sporcie
1880 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej